Labrorostratus är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av de Saint-Joseph 1885. Labrorostratus ingår i familjen Oenonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Labrorostratus